Erik Knudsen (1988-), acteur canadien ;
 
 Harry Knudsen (1919-1998), rameur d'aviron danois ;
 Jens Martin Knudsen (1930-2005), astrophysicien danois ;
 Jens Martin Knudsen (1967-), footballeur féroïen ;
 Jens Nygaard Knudsen (1942-2020), designer danois chez Lego ;
 Jens Risgaard Knudsen (1925-1997), homme politique danois ;
 Julius Emil Knudsen (1856-1945), ingénieur et métallurgiste norvégien ;
 Jon Knudsen (1974-), footballeur norvégien ;
 Keith Knudsen (1948-2005), chanteur et batteur américain ;
 Kim Wraae Knudsen (1977-), kayakiste danoise ;
 Knud Knudsen (1812-1895), linguiste norvégien ;
 Knut Knudsen (1950-), cycliste norvégien ;
 Kristian Knudsen (1979-), volleyeur danois ;
 Lars Knudsen (1962-), cryptologue danois ;
 Leif Knudsen (1928-1975), peintre et lithographe suédois ;
 Magnus Knudsen (2001-), footballeur norvégien ;
 Martin Knudsen (1871-1949), physicien danois, qui a donné son nom au nombre de Knudsen ;
 Michael V. Knudsen (1978-), handballeur danois ;
 Monica Knudsen (1975-), joueuse et entraîneuse de football norvégienne ;
 Morten Knudsen (1981-), cycliste danois ;
 Peggy Knudsen (1923-1980), actrice américaine ;
 Sidse Babett Knudsen (1968-), actrice danoise ;
 Trygve Knudsen (1897-1968), philologue, linguiste et lexicographe norvégien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien